

Alfabeti
 Nyð  – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 nyd – codice ISO 639-3 della lingua yore